Schwindel steht für:
 Schwindel im medizinischen Sinne als Störung des Gleichgewichts
 Eine bewusste Täuschung, siehe auch Betrug, Fälschung, Fake, Hoax, Hochstapler, Lüge oder Manipulation

Schwindel ist der Familienname von:
 Bernhard Schwindel (1787–1856), österreichischer Zisterzienser und Abt
 Friedrich Schwindel (1737–1786), Komponist
 Georg Jakob Schwindel (auch: Theophilus Sincerus; 1684–1752), deutscher evangelischer Theologe und Historiker